Чактун (, «красный (или большой) камень») — один из политических и культурных центров цивилизации майя, находящийся на полуострове Юкатан, на территории мексиканского штата Кампече.

Описание 

Чактун расположен в юго-восточной части мексиканского штата Кампече в непроходимой сельве. Находится в 25 километрах от города Шпухиль (). На территории площадью более 22 гектаров проживало 20-30 тысяч человек.

Археологи обнаружили здесь две площадки для ритуальных игр в мяч, 15 пирамид высотой до 23 метров, различные здания дворцового типа, рыночные площади, жилые дома.

Одними из важнейших находок в городе являются алтарные места и девятнадцать больших стел с рельефами и иероглифическими надписями.

Название 
Название города придумано археологами и своим происхождением обязано надписи на одной из найденной на территории поселения стел, в которой упоминается «красный (или большой) камень». Стела была заложена предположительно в 751 году правителем Кинич Балам.

Архитектура 
Архитектурные строения сходны с сооружениями в крупном городе майя Рио-Беке. К основными особенностями архитектурного стиля Чактуна относится наличие высоких башен по краям храмовых комплексов, внутри которых отсутствуют помещения, а ступени снаружи храмов, лишь имитируют лестницы.

История 

Группа, возглавляемая словенским археологом Иваном Шпрайцем, обнаружила город в июне 2013 года с помощью аэрофотоснимков 15-летней давности и последующего моделирования рельефа местности.

Предположительно Чактун достиг своего расцвета в 600—900 годах нашей эры. Основной период его существования относится к позднеклассической эпохе майя. Приблизительно к 1000 году население покинуло город.

Примечания 

Археологические объекты в Мексике
Города майя
Юкатан